Strictly Come Dancing
 ataksja rdzeniowo-móżdżkowa
 nagła śmierć sercowa
 anemia sierpowata